Student – uczeń szkoły wyższej
 Student – góra w Beskidzie Żywieckim
 Student – pismo literackie
 Student – rosyjski pociąg pancerny
 Student – pseudonim Williama Gosseta; zob. Rozkład Studenta
 Kurt Student – generał pułkownik Luftwaffe, dowódca wojsk powietrznodesantowych.